Gorzano ima više značenja:
 Gorzano, Asti
 Gorzano, Modena
 Gorzano, Parma